Ludwig Lewisohn (1882-1955), critique et romancier américain.
 Mark Lewisohn (1958-), écrivain et historien britannique.
 Raphaël Lewisohn (1863-1923), peintre allemand.